Змагання зі сноубордингу серед чоловіків у дисципліні біг-ейр на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 21 та 24 лютого в парку для стрибків з трампліна Альпензія в Пхьончхані (Південна Корея). Це був олімпійський дебют цієї дисципліни.

Результати

Легенда 
 Q — кваліфікувались у фінал
 DNS — не стартували
 JNS — не отримали очок

Група 1

Група 2

Фінал 
У фіналі переможців визначено за сумою найкращих двох спроб.

Примітки